«Далеко-далеко» («Далёкая страна», ) — драма Рона Ховарда с Томом Крузом и Николь Кидман в главных ролях.

Сюжет 
1892 год. У Джозефа Доннелли, молодого ирландца, после смерти отца отняли землю. Оскорблённый Джозеф решает отомстить своему лендлорду — Даниэлю Кристи. Но вместо того, чтобы убить Кристи, он сам оказывается ранен, и его вызывает на дуэль высокомерный управляющий Кристи, Стивен Чейз. Тем временем Шеннон, дочери Даниэля Кристи, начинает надоедать традиционность взглядов её родителей на современное поколение. Она строит планы уехать в Америку, и с её помощью Джозефу удается избежать дуэли. Он едет с ней.

После приезда в Бостон у Шеннон крадут все её ценности. Джозефу приходится взять над ней опеку, так как она ничего не умеет. Они оба устраиваются на работу и начинают откладывать деньги. Джозеф становится боксёром в местном клубе, а Шеннон начинает работать на фабрике по переработке кур. Позднее она устраивается танцовщицей в клуб.

Всё идет хорошо до тех пор, пока Джозеф не проигрывает матч с большими деньгами на кону. Из-за этого все деньги, которые они успели отложить, у них забирают, а их самих выгоняют на улицу, на мороз. Им приходится скитаться в поисках работы и еды. Отчаявшись, они забираются в чей-то дом, и, застигнутые хозяевами, бегут. Хозяин дома стреляет в них и ранит Шеннон.

Тем временем родители Шеннон, столкнувшись с восстанием в Ирландии, лишаются всего своего имущества. Не имея больше дома и ничего другого, что удерживало бы их, они решают отправиться в Америку на поиски своей дочери. Чейз, присоединившись к ним, организовывает обширные поиски. Но это не приносит результатов. Джозеф сам приносит раненую Шеннон к ним и уезжает вместе с бригадой строителей железных дорог на запад.

Спустя много месяцев Джозефу снится отец и напоминает ему, что тот хотел получить свою собственную землю. Проснувшись, Джозеф решает присоединиться к обозу переселенцев, которые идут в земли Оклахомы, чтобы участвовать в Большой Гонке за землю 1893 года.

Там он опять встречает Шеннон. Она со своими родными тоже участвует в гонке. Он узнаёт, что они с Чейзом собираются пожениться. Во время гонки Чейз пытается помешать Джозефу. И Джозеф ударяется головой о камень. Шеннон говорит Чейзу, что не хочет его видеть, и спешит к потерявшему сознание Джозефу, говоря ему, что без него ей не нужна земля. Очнувшийся Джозеф и Шеннон вонзают флаг в землю, обозначая их участок земли.

В ролях 

Критики связывали это с тем, что ни Круз, ни Кидман не смогли придать своим ролям необходимой убедительности. На неудаче фильма в прокате могла сказаться и шумиха, поднятая прессой вокруг свадьбы Круза и Кидман.

На сайте-агрегаторе Rotten Tomatoes фильм имеет рейтинг 50 % на основании 36 критических обзоров.

Награды 
Три номинации:
 MTV Movie Awards: лучшая экшн-сцена (1993)
 MTV Movie Awards: лучшая экранная пара (1993)
 Золотая малина: худший саундтрек (1993)

Примечания 

Приключенческие фильмы США
Фильмы Imagine Entertainment
Фильмы Рона Ховарда
Фильмы США 1992 года
Фильмы на английском языке
Фильмы-драмы США